Parapseudidae är en familj av kräftdjur. Parapseudidae ingår i överfamiljen Apseudoidea, ordningen tanaider, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Parapseudidae 17 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tanaider
Parapseudidae